Holiday Inn Express Tegucigalpa es un hotel de 108 habitaciones y 2 modernos y elegantes salones con capacidad de hasta 50 personas, estratégicamente ubicado en la zona financiera de Tegucigalpa.

Historia 
En el año 2014, Grupo Agrisal inauguró su primer hotel en la Ciudad de Tecugialpa. El proyecto fue impulsado en alianza con InterContinental Hotels Group (IHG). El concepto del hotel está dirigido a viajeros de negocio. Cuenta con 108 modernas habitaciones, centro de negocio, gimnasio, piscina, estacionamiento, Internet inalámbrico y áreas de trabajo en el vestíbulo.

Enlaces externos 
 www.hiexpress.com/tegucigalpa